

Niemcy 
 Hilbersdorf – dzielnica Chemnitz
 Hilbersdorf – dzielnica gminy Bobritzsch-Hilbersdorf w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Hilbersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz